Pokémon Sun и Pokémon Moon (ポケットモンスター　サン・ムーン покэттомонсутаː сан муːн, «Покемон: Солнце» и «Покемон: Луна») — пара японских ролевых игр из серии «Покемон», разработанные Game Freak и выпущенные Nintendo для портативной игровой системы Nintendo 3DS в 2016 году. Выход Sun и Moon был приурочен к двадцатилетнему юбилею серии «Покемон». В ноябре 2017 года состоялся выход игр Pokémon Ultra Sun и Ultra Moon, дополняющих сюжет и мир Sun и Moon.

Как и в предыдущих играх, каждая игра даёт играть за молодого тренера покемонов, который путешествует и тренирует Покемонов. На этот раз события игры происходят в регионе Алола - основанном на Гавайях - цель игры состоит в том, чтобы сорвать планы Команды Череп, а затем и Фонда Этер, бросая вызов различным тренерам покемонов постепенно возрастающей сложности. Sun и Moon представили 81 нового покемона и включают в себя новые функции, такие как Алола формы покемонов первого поколения, мощные атаки, известные как Z-Атаки, новые мощные существа, известные как Ультра Чудовища, обновленная механика битвы и обучения и улучшенная полигональная 3D-графика. В играх также есть ранее введенная боевая механика, известная как Мега Эволюция, который впервые был представлен в Pokémon X и Y. Хотя Sun и Moon в основном независимы друг от друга, обе игры имеют в основном один и тот же сюжет, и хотя они могут играются по-разному, обмен между эксклюзивными покемонами из обеих игр необходим для заполнения, как и в предыдущих играх.

Игры получили в целом благоприятные отзывы критиков, которые хвалили изменение формулы, использованной в предыдущих играх франшизы, и похвалили игровой процесс Sun и Moon, критикуя их слабую сюжетную линию и недостаток контента за пределами основного сюжета. После релиза, игры проданы более 10 миллионов копий по всему миру в течение недели, став одной из самых быстро продаваемых игр в истории Nintendo. Продавшись к концу 2017 года на 16 миллионов копий по всему миру, Sun и Moon являются третьими самыми продаваемыми играми для Nintendo 3DS, после Mario Kart 7 и их предшественников Pokémon X и Y.

Геймплей 
Так же, как и в предыдущих играх серии, управляемый игроком персонаж путешествует по миру игры и собирает разнообразных существ-«покемонов», используя их для сражений с другими покемонами. Действие Sun и Moon происходит в новом регионе мира «Покемона» — архипелаге Алола, прообразом которого послужили Гавайские острова. В Sun и Moon появляется 81 новый покемон, а также новые формы для покемонов, особо мощные «Z-атаки», опасные противники-«ультрачудовища», дополненные механики сражений и развития прирученных покемонов. Так же, как и в предыдущих поколениях серии «Покемон», игры Sun и Moon несколько различаются сюжетом и набором доступных в них покемонов; хотя в каждую из игр можно играть отдельно, игроки с разными версиями игр могут вступать в сражения друг с другом и обмениваться покемонами. С января 2017 года Sun и Moon поддерживают онлайн-систему Pokémon Bank, введенную в Pokémon X и Y; таким образом, в игру можно переносить покемонов из других игр.

Сюжет 
Игрок начинает игру будучи ребёнком из Канто (как и в предыдущих частях игрок выбирает пол), переехавший вместе с мамой на остров Мелемеле в Алоле. После знакомства с девочкой Лили и спасения её особого покемона Небби, игрок получает своего первого покемона от местного Профессора по имени Кекеи и приступает к прохождению Испытаний Островов, тестов, связанных с переходным возрастом через всю Алолу, вместе с местным юношей Хау. В отличие от предыдущих игр, испытания включают в себя битвы с усиленным покемоном, а затем сражения с кахуной каждого острова после завершения испытаний на острове. На протяжении прохождения, игрок сталкивается с Командой Череп, бандой неудачников среди которых - босс Гузма и силовик Гладион, и Фондом Этер, организацией, призванной укрывать покемонов от различных угроз.

После первых двух островов, при визите базы Фонда Этер - Элизиума Этер, из червоточины вылезает таинственное Ультра Чудовище, а затем уходит переждала тем как его победили и/или поймали. Далее, на третьем острове после победы над Командой Череп в их базе, Гладион раскрывает, что Команда Череп работает на Фонд Этер, и похитили Лили и Небби, чтобы с его силой призвать Ультра Чудовищ. Игрок вместе с Хау и Гладионом с боем врываются в Элизиум Этер, и побеждает президента Фонда Люзамин, которая оказывается матерью Лили и Гладиона. Несмотря на предупреждения, Люзамин и Гузма открывают Ультра Червоточину, которая переносит их в Ультра Измерение (родное измерение Ультра Чудовищ), вызывает у Небби эволюцию в форму кокона, и выпускает на Алолу Ультра Чудовищ, которым противостоят кахуны и Духи Хранители островов.

Путешествую по последнему четвёртому острову, игрок и Лили исполняют у Алтаря острова ритуал по вызову финальной стадии эволюции Небби (Солгалео или Лунала в зависимости от версии). С новообретёнными силами Небби, игрок и Лили отправляются в Ультра Измерение, и сталкиваются с Люзамин, захваченной Ультра Чудовищем. После победы над этим гибридом, игрок возвращает в Алолу, и отправляется на Гору Ланакила, где только что была построена Лига Покемонов, и сражается против Элитной Четвёрки Алолы. И после финальной битвы против Кекеи, игрок становится первым чемпионом Алолы. Перед финальными титрами - во время праздника на Мелемеле, происходит битва против Хранителя Острова Тапу Коко, а на следующий день, Лили чтобы вылечить свою маму отправляется в Канто.

После становления чемпионом, игрок встречается с двумя агентами Международной Полиции: Лукером и Анабель (лидером Боевой Башни из Pokemon Emerald). И с поддержкой Фонда Этер, они ловят гуляющими на свободе Ультра Чудовищ. После чего, игрок может поймать таинственного покемона Некрозму, и сразится в Боевом Древе, где можно встретится с Рэдом и Блу, бывшими чемпионами Канто.

Отзывы и продажи 

Игра получила преимущественно положительные отзывы прессы. Средний балл Metacritic по обзорам игровой прессы и изданий — 87 из 100. Критики высоко оценили обширный мир, который интересно исследовать, разнообразие новых монстров и отличный сетевой режим. Но при этом отмечается затянутое обучение, отсутствие 3D-режима, линейный сюжет и недостаток нововведений.

На март 2017 года было продано 15,44 млн копий Sun и Moon, что сделало эту пару игр второй по продажам в истории серии после Pokémon X и Y.

Примечания

Ссылки 
 

Японские ролевые игры
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Sun и Moon
Компьютерные игры 2016 года
Игры для Nintendo 3DS
Игры только для Nintendo 3DS
Компьютерные игры, разработанные Game Freak
Компьютерные игры, изданные Nintendo